

Miejscowości w Polsce
 Huta Nowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Huta Nowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Huta Nowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny

Miejscowości na Ukrainie 
 Huta Nowa – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim

Zobacz też 
 Nowa Huta